Drin kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Drino (vattendrag i Albanien), 
 Drini, flod, 

Robotskapade Albanienförgreningar